Халкиопов — фамилия. Известные носители:
 Халкиопов, Владимир Васильевич (1895—1949) — советский военный деятель.
 Халкиопов, Павел Васильевич (1905—1968) — советский футболист, тренер.